Afrikanische Küche steht für:
 die Äthiopische Küche, die die Speisen Äthiopiens und Eritreas umfasst,
 die Nordafrikanische Küche nördlich der Sahara, mit ihren arabischen Einflüssen
 die Ostafrikanische Küche
 die Südafrikanische Küche mit ihren asiatischen und europäischen Einflüssen, die in den Ländern am Kap gekocht wird.
 die Westafrikanische Küche
 die Zentralafrikanische Küche